Les « Trois Grands » désignent :
 les Trois Grands, les trois principaux pays alliés de la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique ;
 les Trois Grands, les trois groupes de construction automobile américains, General Motors, Ford et Chrysler ;
 les trois grands poètes tragiques grecs : Eschyle, Sophocle, Euripide.

Voir aussi 
 les trois grands nobles, au Japon ;
 les trois grands jardins, au Japon ;
 les trois grands Bouddhas, au Japon ;
 les trois grands problèmes de l'Antiquité, en mathématiques.